Mambrú es una deformación española del nombre inglés Marlborough. Puede referirse a:
 Mambrú se fue a la guerra, versión en español de la canción popular infantil francesa Marlbrough s'en va-t-en guerre.
 Mambrú se fue a la guerra, película española de 1986, inspirada en la anterior.
 Mambrú, cortometraje de 1996, dirigido por José Pedro Carrión.
 Mambrú, grupo vocal masculino de pop originario de Buenos Aires, Argentina.